Френц — немецкая фамилия:

Известные носители 
 Френц, Вальтер (1907—2004) — немецкий фотограф, кинооператор и режиссёр, продюсер. 
 Френц, Владимир Рудольфович (1937—1986) — советский график и живописец
 Френц, Гарри Рудольфович (1926—1977 или 1987) — советский живописец
 Френц, Реймонд Виктор (1922—2010) — бывший член Руководящего Совета Свидетелей Иеговы.
 
 Френц, Фредерик Уильям (1893—1992) — четвёртый президент «Общества Сторожевой башни Библий и трактатов», член Руководящего Совета Свидетелей Иеговы

См. также 
 Франц